A  RJ-093 é uma rodovia do estado do Rio de Janeiro.

Liga a Rodovia Presidente Dutra, altura do município de Queimados, até o município de Paracambi.

A partir do quilômetro 199 da Dutra, a rodovia segue até Engenheiro Pedreira, distrito do município de Japeri. Encontra o Arco Metropolitano (BR-493) na localidade de Santa Inês e segue até o Centro do município, onde encontra-se com a RJ-125. Por cerca de 4 quilômetros, o traçado de ambas é o mesmo.

Logo depois, passa bem próximo ao Ramal de Paracambi da Estrada de Ferro Central do Brasil, chega até Lages, e segue até o Centro do município, onde encontra a RJ-127, totalizando cerca de 30 quilômetros de extensão. Este último trecho é muito estreito e cheio de curvas, e os motoristas devem ter atenção ao atravessá-lo.

Ver também
Lista de rodovias estaduais do Rio de Janeiro

Ligações externas
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro
Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
Ministério dos Transportes

Rodovias estaduais do Rio de Janeiro
Transportes de Queimados
Transportes de Japeri
Transportes de Paracambi